Дуб Памяти () — название многочисленных саженцев дуба, рассаженных по всей территории Польши и в других странах по инициативе польской диаспоры. Согласно идеи каждый саженец дуба символизирует собой «живой памятник» каждому из 21.857 тысячи польских граждан, погибших на территории СССР по приказу Сталина и от рук НКВД во время катынского расстрела, в лагерях для военнопленных в городах Козельске, Старобельске в Харьковской области, Осташкове в Тверской области.

История 
Первый Дуб Памяти был посажен в 2008 году католическим священником Юзефом Ёнецом, председателем общества имени святого Иосифа де Каласанса. Священник Юзеф Ёнец проводил под патронажем Леха Качинского социальную программу «Катынь … спасти от забвения». Впоследствии данная акция посадки саженцев дубов распространилась среди польского общества на всех жертв СССР.

После смоленской авиакатастрофы в Польше распространилось движение по посадке саженцев дуба в память о 96 жертвах этой катастрофы.

Возле каждого саженца ставится мемориальная таблица, в которой упоминается дата рождения, смерти человека и место его гибели. Организации, которой посадила саженец, выдаётся сертификат, имеющий определённый номер и другую информацию.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт движения "Катынь … спасти от забвения 
 ALEJA DĘBÓW KATYŃSKICH

Знаменитые деревья Польши
Катынский расстрел
Дубы
Памятники жертвам сталинских репрессий